Trópicos puede referirse a:
 Trópicos, líneas latitudinales de Cáncer y Capricornio.
 Zona intertropical, región situada entre los trópicos.
 Clima tropical, clima cálido de la zona intertropical.